Агни може да се отнася за:

 Агни – индуско божество
 Агни – древноскандинавски конунг